DG steht für:
 Dachgeschoss, Geschosse, die direkt unter dem Dach und oberhalb der Traufe liegen,  siehe Geschoss (Architektur)
 Darstellende Geometrie, Teilbereich der Geometrie
 Data General, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen der Computerindustrie
 DG 0001, moldauisches Kfz-Kennzeichen für Grenzschutz (Departamentul Graniceri)
 Deutsche Gemeinschaft, ehemalige politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Gemeinschaft, ehemaliger österreichischer Geheimbund
 Deutsche Gesellschaft, Leipziger Sprachgesellschaft des Barock und der Aufklärung
 Deutsche Gesellschaft (1990), Verein zur Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa
 Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst
 Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten – Selbsthilfe und Fachverbände
 Deutsche Gildenschaft, Dachverband von Studentenverbindungen
 Deutsche Glasfaser, Telekommunikationsunternehmen
 Deutsche Glaubensbewegung, Glaubensgemeinschaft in der Zeit des Nationalsozialismus von 1933–1945
 Deutsche Grammophon, traditionsreiches deutsches Schallplattenlabel
 Deutschsprachige Gemeinschaft, ein Gliedstaat Belgiens mit neun Gemeinden im Osten des Landes, an der Grenze zu Deutschland
 DG Flugzeugbau GmbH, Bruchsal, Segelflugzeughersteller
 Dienstgruppe, Organisationseinheit innerhalb einer deutschen Polizeiinspektion
 Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg, naturwissenschaftlich-technisches und neusprachliches Gymnasium
 Differentialgleichung, mathematischer Gleichungstyp
 Director General, in englischsprachigen Ländern für die Funktion eines Generaldirektors allgemein oder für manche Behördenleiter im Rang eines verbeamteten Staatssekretärs
 Director-General of the World Trade Organization, den administrativen Leiter der Welthandelsorganisation
 Directorate General, englische Bezeichnung für Generaldirektion der Europäischen Kommission
 Discovery Geschichte, ehemaliger Fernsehsender der weltweiten Discovery-Gruppe
 Diskontinuierliches Galerkin-Verfahren, numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen; siehe Galerkin-Methode
 Dresden Gas, ehemaliger Energieversorger
 Ghana nach dem ICAO-Code
 die postcode area Dumfries and Galloway (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

DG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Chester
 Republik Moldau: nur mit Ziffern: Grenzschutz (Departamentul Graniceri)
 Montenegro: Danilovgrad
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Tschechien

D.G. steht für:
 Dei Gratia, deutsch: ‚Von Gottes Gnaden‘; siehe Gottesgnadentum

D&G steht für:
 Dolce & Gabbana, italienisches Modeunternehmen, Mailand

Dg steht für:
 Durchgangsgüterzug
 Dekagramm (Einheit), Maßeinheit (Standardabkürzung: dag)

dG steht für:
 Desoxyguanosin

d.G. steht für:
 durch Gelegenheit, auf Briefadressen, die nicht per Post, sondern informell den Empfänger erreichen sollen

dg steht für:
 Dezigramm, Maßeinheit
 Dramaturgische Gesellschaft, Zusammenschluss der im Bereich der Darstellenden Künste Tätigen und Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

DG